RDS može značiti:

 RDS - Radio Data System, sustav prijenosa digitalnih podataka
 RDS - Riječki demokratski savez, prvi naziv za Primorsko goranski savez
 RDS - oznaka serije ruskih atomskih bomba
 RDS - Relations Database System, sustav relacijske baze podataka
 RDS - IATA kod za zračnu luka Rincón de los Sauces

Slični pojmovi:
 RCS & RDS - rumunjska telekomunikacijska tvrtka